Köllő Gábor (1950) erdélyi magyar építőmérnök
 Köllő Gábor erdélyi katolikus plébános, a teológia doktora